Cortistatin bezeichnet folgende Substanzen:

 Cortistatin (Steroide), eine Stoffgruppe mit vaskulären und angiogenetischen Eigenschaften
 Cortistatin (Neuropeptid), ein Neuropeptid, das in der Großhirnrinde exprimiert wird